Az  1970-es úszó-Európa-bajnokságon a női 3 méteres műugrás  selejtezőit szeptember 5-én és 6-án, a döntőt szeptember 6-án rendezték. A versenyszámban 18-an indultak. A győztes az NDK-beli Heidi Becker lett.

Eredmények

Selejtező
Zölddel kiemelve a döntőbe jutottak

Döntő

Források

Műugrás az 1970-es úszó-Európa-bajnokságon